Łysaków peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Łysaków, un village du powiat de Mielec
 Łysaków, un village du powiat de Stalowa Wola
 dans la voïvodie de Lublin
 Łysaków, un village du powiat de Lublin
 dans la voïvodie de Silésie
 Łysaków, un village du powiat de Częstochowa